Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984 se dispute à Rio de Janeiro du 9 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Adriana Villagrán, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Hetherington et Hélène Pelletier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Bresil
Événement sportif à Rio de Janeiro
Sport au Brésil en 1984
Tennis en juillet 1984